Iguatu (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Iguatu (Ceará), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Iguatu (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná